Claude Guillaumin kan syfta på:

* Claude Guillaumin (1842–1927), fransk karikatyrtecknare
 Claude Guillaumin (1929–2012), fransk journalist